Els carcarodontosàurids (Carcharodontosauridae, "rèptils amb dents de tauró" en grec) foren un grup de dinosaures teròpodes carnívors. El 1931, Ernst Stromer descrigué Carcharodontosauridae com una família. En la paleontologia moderna, aquest nom indica un clade dins dels carnosaures. Els carcarodontosàurids incloïen alguns dels predadors terrestres més grans coneguts: el giganotosaure, el mapusaure, el carcarodontosaure i Tyrannotitan igualaven o superaven tots la mida del tiranosaure.

Sistemàtica

Taxonomia 
 Família Carcharodontosauridae
 Gènere Acrocanthosaurus
 Gènere Carcharodontosaurus
 Gènere Concavenator
 Gènere Eocarcharia
 Gènere Shaochilong
 Gènere Tyrannotitan
 Subfamília Giganotosaurinae
 Gènere Giganotosaurus
 Gènere Mapusaurus

Filogènia 
L'any 1998 Paul Sereno va definir els carcarodontosàurids com un clade, consistent en el carcarodontosaure i totes les espècies més emparentades amb ell que amb l'al·losaure, Sinraptor, monolofosaure, o criolofosaure. Així doncs, aquest clade és per definició fora del clade dels al·losàurids.
El cladograma següent següeix l'anàlisi de Brusatte et al., 2009, encara que l'emplaçament de Neovenator s'ha revist des d'aleshores, situant-lo fora però proper als carcarodontosàurids, en els neovenatòrids.

Cladogram segons Ortega et al., 2010

Referències

Enllaços externs 

 Carcharodontosauridae a Dinodata 
 Anatomia cranial dels carcarodontosàurids a DinoData 
 Carcharodontosauridae a la Theropod Database 
 Carcharodontosauridae/Abelisauridae 
 Carcharodontosauridae/Abelisauridae 2